Alberto Barbieri – calciatore italiano
 Alberto Barbieri – cestista italiano
 Alberto Barbieri – generale italiano